Населені пункти в Чехії:

 Годониці (Зноймо)
 Годониці (Табор)